In Germania:
Oberreichenbach – un comune del circondario di Calw nel Baden-Württemberg
Oberreichenbach – un comune del circondario di Erlangen-Höchstadt in Baviera